Karel Rachůnek (Gottwaldov, 1979. augusztus 27. – Jaroszlavl, 2011. szeptember 7.) cseh profi jégkorongozó. A Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) hátvédje, a csapat kapitánya volt. A csapat történelmében először fordult elő, hogy nem orosz származású játékos viselte a "K" jelzést. A 2011-es jaroszlavli légi katasztrófában vesztette életét.

Játékosmegfigyelők véleménye
Nagyon jól képzett hátvéd, pontos és erős kapáslövésekkel a kékvonalról, sok pontot szerez. Részt vesz a támadásokban, és ugyanakkor jól is védekezik. Karrierjét és fejlődését gyakran hátráltatták sérülések, emiatt a testi játékot kerüli.

Statisztikák

Források
Karel Rachůnek

1979-ben született személyek
2011-ben elhunyt személyek
Cseh jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
Az Ottawa Senators játékosai
A New York Rangers játékosai
A New Jersey Devils játékosai
Világbajnok jégkorongozók
Légi balesetben elhunyt személyek